Revers de fortune est un idiotisme, une expression française désignant le retournement néfaste d'une situation précédemment favorable.

Revers de fortune est aussi le nom du  de la série de bande dessinée De cape et de crocs d'Alain Ayroles et Jean-Luc Masbou, paru en .